Iràklia (grec: Ηρακλειά) és una illa de les Cíclades. El 2001, la seua població era de 151 habitants.Té una superfície de 17,8 km².  És una illa petita, i es troba entre les illes de Naxos i Íos. És propera a les illes de Skhinoussa, Kufoníssia, Donusa i Keros, que formen entre totes les anomenades Cíclades Menors.

Referències 

Illes de les Cíclades